UPA eller upa kan syfta på:

 UPA – en ukrainsk nationalistisk gerillarmé aktiv på 1940-talet, se Ukrainska upprorsarmén
 UPA – en amerikansk animationsstudio som startade på 1940-talet, se United Productions of America
 upa – äldre juridisk term som använts av bland annat ekonomiska föreningar, se Utan personlig ansvarighet

Geografi

Ryssland 

 Upa (flod), vattendrag,

Tjeckien 

 Úpa, vattendrag, Hradec Králové, 

Robotskapade Rysslandförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar